Cedar Park (Texas)
 Cedar Park (Wisconsin)